Gramsh (district), een district in de Albanese prefectuur Elbasan
Gramsh (stad), de hoofdstad van dit district

Zie ook 
 KF Gramshi